Agthe ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Agthe (1775–1832), russischer Bergbauingenieur
 Adam Georg von Agthe (1777–1826), russischer General 
 Arend Agthe (* 1949), deutscher Regisseur
 Carl Agthe (1806–1876), deutscher Theologe und Pädagoge
 Carl Christian Agthe (1762–1797), deutscher Komponist und Organist
 Curt Agthe (1862–1943), deutscher Genre- und Landschaftsmaler
 Friedrich Wilhelm Agthe (1796–1830), deutscher Komponist
 Johanna Agthe (1941–2005), deutsche Ethnologin
 Kai Agthe (* 1970), deutscher Autor
 Klaus Erich Agthe (* 1930), deutscher Geschäftsmann und Autor
 Monika Seck-Agthe (* 1954) deutsche Autorin und Journalistin
 Rosa Agthe (1827–1906), deutsche Sängerin und Gesangspädagogin, siehe Rosa von Milde
 Wilhelm Agthe (1790–1873), deutscher Komponist und Musiklehrer

Siehe auch:
 Agte
 Agde (Begriffsklärung)
 Akte (Begriffsklärung)